Der Dreisprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona wurde am 1. und 3. August 1992 im Olympiastadion Barcelona ausgetragen. 47 Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Mike Conley Sr., der vor seinem Landsmann Charles Simpkins gewann. Die Bronzemedaille errang Frank Rutherford von den Bahamas.

Für Deutschland ging Ralf Jaros an den Start. Er scheiterte in der Qualifikation.
Athleten aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträger

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der US-amerikanische Olympiasieger Mike Conley Sr. verbesserte den bestehenden olympischen Rekord im Finale am 3. August mit seinem zweiten Sprung bei einem Rückenwind von 0,5 m/s um zwei Zentimeter auf 17,63 m. Den Weltrekord verfehlte er um 34 Zentimeter. Bei seinem Siegessprung von 18,17 m herrschte mit 2,1 m/s ein für eine Rekordanerkennung um 0,1 m/s zu starker Rückenwind.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Datum: 1. August 1992, 18:00 Uhr

Für die Qualifikation wurden die Springer in zwei Gruppen gelost. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 17,00 m. Da nur acht Athleten diese Weite übertrafen (hellblau unterlegt), wurde das Finalfeld mit den nächstbesten Springern beider Gruppen auf zwölf Teilnehmer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So reichten schließlich 16,91 m für die Finalteilnahme.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
Datum: 3. August 1992, 19:30 Uhr

Für das Finale hatten sich zwölf Athleten qualifiziert, acht von ihnen über die geforderte Qualifikationsweite, die anderen über ihre Platzierung. Alle drei Athleten des Vereinten Teams waren im Finale dabei, ebenso zwei US-Amerikaner. Komplettiert wurde das Finalfeld durch jeweils einen Teilnehmer von den Bahamas, den Bermudas, aus China, Frankreich, Kuba und Lettland.

Favoriten waren der für das Vereinte Team startende Russe Leonid Woloschin, Vizeweltmeister und amtierende Europameister, sowie der WM-Dritte und Olympiazweite von 1984 Mike Conley Sr. aus den USA. Der amtierende Weltmeister, Kenny Harrison aus den USA konnte verletzungsbedingt nicht teilnehmen.

In der ersten Runde ging Woloschin mit 17,32 m in Führung, doch schon in Durchgang zwei verdrängte ihn Conley mit dem neuen Olympiarekord von 17,63 m von der Spitzenposition. Auch Frank Rutherford von den Bahamas zog mit 17,36 m jetzt an dem Russen vorbei. In den beiden folgenden Runden veränderte sich am Klassement nichts. Im fünften Durchgang verbesserte sich der US-Athlet Charles Simpkins mit 17,29 m auf Rang vier. In seinem letzten Versuch erzielte Charles Simpkins dann 17,60 m und gewann damit vor Frank Rutherford die Silbermedaille. Leonid Woloschin wurde Vierter vor Brian Wellman, Bermuda. Olympiasieger Mike Conley Sr. gelangen zuletzt sogar 18,17 m, doch konnte dieser Sprung wegen des starken Rückenwindes nicht als Welt- und Olympiarekord anerkannt werden.

Die ersten acht Springer bezwangen die 17-Meter-Marke.

Frank Rutherford war der erste Dreispringer der Bahamas, der eine Medaille gewinnen konnte.

Videolinks 
 Men's Triple Jump final at the 1992 Barcelona Olympics, youtube.com, abgerufen am 20. Dezember 2021
 Men's Triple Jump Final Barcelona Olympics 1992, youtube.com, abgerufen am 12. Februar 2018

Weblinks 
 Official Report of the Games of the XXV Olympiad, Barcelona 1992, Volume 5: The Results, Resultate Leichtathletik: S. 50, katalanisch/spanisch/englisch/französisch (PDF, 38.876 KB), abgerufen am 20. Dezember 2021
 Olympedia, Athletics at the 1992 Summer Olympics Triple Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 20. Dezember 2021
 Barcelona 1992, Athletics, triple jump men Results, Seite des IOC (englisch), olympics.com, abgerufen am 20. Dezember 2021
 Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's high jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 20. Dezember 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1992